Karl Lugmayer  ist der Name folgender Personen:

* Karl Lugmayer (Bergsteiger) (1926–2014), österreichischer Bergsteiger und Autor
 Karl Lugmayer (Volksbildner) (1892–1972), österreichischer Volksbildner, Philosoph und Politiker